Чанчитовые  — семейство морских лучепёрых рыб из отряда драконообразных. Ранее включалось в отряд окунеобразных.

Описание 
Тело вытянутое. Рот конечный, выджвижной. Спинной плавник сплошной, с 4—7 короткими жёсткими и 19—27 мягкими лучами. В анальном плавнике 17—25 мягких лучей. Брюшные плавники расположены под грудными плавниками или немного перед ними, в них один жёсткий и пять мягких лучей. Хвостовой плавник усеченный или серповидный, с 13 или 15 разветвленными лучами. Боковая линия полная и непрерывная. Жаберные перепонки соединены между собой, но не приращены к истмусу. Позвонков 30—37.

Распространение и биология 
Распространены в южной части Атлантического океана у побережья Южной Америки и юга Африки; в Тихом океане встречаются у берегов Чили.
В Индо-Тихоокеанской области ареал доходит до Гавайских островов и Новой Зеландии. Обитают в прибрежных водах. Питаются придонными беспозвоночными и рыбами. Представители рода Parapercis являются протогиническими гермафродитами.

Классификация 
В состав семейства включают 7 родов с 82 видами:

См. также 
 Равара

Примечания 

Драконообразные
Семейства лучепёрых рыб